Skrót ENT może oznaczać:
 Ent Air Force Base
 Extreme Noise Terror
 Ent – fikcyjna postać ze świata "Władcy Pierścieni"
.ent, rozszerzenie plików dla Protein Data Bank
 Ent Federal Credit Union
 Star Trek: Enterprise